Vespella de Gaià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vespella de Gaià (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vespella de Gaià (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar